Tae (auch als T’ae transkribiert; Hangeul: ) ist der Name folgender Personen:
 Park Tae-hwan (* 1989), südkoreanischer Schwimmer
 T’ae Chong-su (* 1936), nordkoreanischer Politiker

Tae‘ steht für:
 Tae', in Sulawesi (Indonesien) gesprochene Sprache

tae steht für:
 Tariana (Sprache) (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache der Tariana am Río Vaupés, Amazonas, Brasilien

TAE steht für:
 TAE-Puffer (Tris-Acetat-EDTA-Puffer), zur Elektrophorese verwendeter Puffer
 Technische Akademie Esslingen
 Telekommunikations-Anschluss-Einheit, verschiedene Systeme zum Anschließen von analogen und ISDN-Endgeräten in Deutschland
 Thermisch auslösende Absperreinrichtung, Brandschutzmaßnahme
 Thielert Aircraft Engines GmbH, Tochtergesellschaft der ehemaligen Thielert AG, seit 2013 Technify
 Trabajos Aéreos y Enlaces, ehemalige spanische Fluggesellschaft
 Transarterielle Chemoembolisation
 Tupac Amaru Ediciones, Verlag
 Trepel Airport Equipment, deutscher Hersteller von Luftfahrtbodengeräten
 Bahnhof Albstadt-Ebingen (DS100-Code), Bahnhof von Albstadt-Ebingen
 Flughafen Daegu (IATA-Code), südkoreanischer Flughafen
 TAME (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), ecuadorianische Fluggesellschaft

Siehe auch

 Maddie & Tae

Abkürzung